Кубок КОСАФА () — змагання серед футбольних збірних Південної Африки, яке проводиться під патронажем регіонального футбольного органу КОСАФА (COSAFA, , Рада Південно-Африканських Футбольних Асоціацій).

Члени КОСАФА

Історія 
Початок регіональному турніру поклало зняття заборони з ПАР на участь в міжнародних футбольних турнірах і проведення в 1996 році Кубка африканських націй на території Південно-Африканської Республіки.

Вже у 1997 році був організований і проведений перший Кубок КОСАФА, головним спонсором якого виступила південно-африканська броварна компанія Castle Lager. Звідси й офіційна назва 11 проведених турнірів — COSAFA Castle Cup.

У 2007 році Castle припинила свою спонсорську допомогу, тому турнір у 2008 році проводився під назвою COSAFA Senior Challenge Cup.

За майже 20-річну історію Кубка КОСАФА його переможцями ставали 5 збірних — Замбія, Ангола, Зімбабве, ПАР і Намібія. До 2009 року перемоги між збірними Замбії, Анголи, Зімбабве і ПАР розподілилися порівну — по три на кожну з команд. У 2009 році в четвертий раз турнір виграла команда Зімбабве, а в 2013 році — збірна Замбії наздогнала їх за кількістю титулів. У 2015 році компанія тріумфаторів поповнилася збірною Намібії, яка виграла турнір вперше.

За всю історію існування турніру в ньому приймали участь 7 збірних, які не є членами КОСАФА — Танзанії, Екваторіальної Гвінеї, Кенії, Гани, ДР Конго, Сенегалу та Уганди.

Призери турніру

Команди, що потрапляли до четвірки найкращих

Результати країн-учасників по рокам 
Легенда

  — Чемпіон
  — Фіналіст
  — Бронзовий призер
  — Четверте місце
 5-те — П'яте місце

  — Півфінал
 ЧФ — Чвертьфінал
 ГЕ — Груповий етап
 1R — Перший раунд
 2R — Другий раунд

  — Господар турніру
  –  — Не брала участі
  ––  –Знялася до кваліфікації / Дискваліфікована

Бомбардири 
Найкращими бомбардирами турніру є Пітер Ндлову (Зімбабве) та Мануель Букуане (Мозамбік). В активі кожного з них по 10 забитих голів. У 2021 році на друге місце у списку найкращих бомбардирів вийшов Фелікс Баденхорст (Есватіні), забивши свій дев'ятий гол у турнірі.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт КОСАФА
 Статистика Кубка КОСАФА на сайті RSSSF 
 Статистика турніру на сайті GOALZZ 

Міжнародні футбольні змагання в Африці
Засновані в Африці 1997